ЕкоКлуб Зелена Хвиля — екологічна організація студентів та випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), робота якої направлена на сприяння збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів.

Мета створення 
 Надавати студентам НаУКМА можливість набути професійного досвіду природоохоронної діяльності;
 Сприяти самореалізації екологічно свідомих студентів і згуртуванню студентської громади навколо принципів охорони навколишнього природного середовища;
 формувати імідж Академії, як «екологічно свідомого» навчального закладу України.

Структура організації 
ЕкоКлуб Зелена Хвиля об'єднує громадську організацію "Український екологічний клуб "Зелена Хвиля" та студентську організацію при Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Студентська організація 
Студентська екологічна організація Екоклуб “Зелена Хвиля” була створена у 2006 році трьома випускниками кафедри екології Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. Засновники: Тарасова Альона, Гозак Наталя, Баськов Олександр. Членами Екоклубу є зацікавлені студенти університету.
Діяльність студентської організації:
 популяризація принципів сталого розвитку серед університетської спільноти;
 впровадження Зеленого Офісу в Академії та організація роздільного збору відходів у НаУКМА;
 Зелений кінотеатр;
 природничі фотовиставки (Фотовиставка «Чорнобиль сьогодні: 20 років після аварії»);
 ре-арт (майстер-класи з рукоділля);
 тренінги з особистісного розвитку;
 участь у природоохоронних заходах (“Година Землі “).

Громадська організація 
Громадська організація зареєстрована у 2008 р. Код ЄДРПОУ 36174854 згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців . Першою головою організації протягом 2008-2012 рр. була Тарасова Олена Сергіївна, а з 2012 голова організації - Гозак Наталія Олександрівна. Діяльність громадської організації здійснюється у галузі екологічної освіти, переважно за темою охорона біорізноманіття. 

Публічний звіт організації за 2010-2012 рр.

Розвиваються такі напрямки: 
 Природнича школа "Дивовижний світ" , що пропонує науково-пізнавальні освітні екскурсії парками та заповідними територіями. Про школу у червні 2013 написав журнал "Власть денег"
 Мережа викладачів та практиків збереження біорізноманіття . Мережа представляє український осередок Міжнародної мережі викладачів і практиків зі збереження біорізноманіття , що було свого часу створено Центром зі збереження біорізноманіття та охорони природи  при Американському музеї природничої історії (Нью-Йорк, США). Детальніше про роботу української Мережі можна дізнатися на офіційному сайті - conservation.in.ua 
 Тісна співпраця зі студентським Екоклубом (організація туристичних походів для студентів, пошук місця виробничої практики , консультування та організація тематичних зустрічей з цікавими людьми, підтримка сайту і т.п.)

Історія проєктів громадської організації:
 «Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття в Україні: створення мережі та підвищення рівня освіти»   (Посольство Королівства Нідерландів, MAVA Foundation pur la Nature, 2012-2014)
 Інформаційний тур «Вода для Життя»   (Всесвітній фонд природи, червень 2012)
 «Екостежка «Журавлина»   (Посольство Королівства Нідерландів, 2010-2011), що була визнана найкращим освітнім зеленим проєктом 2011 року за версією Green Awards Ukraine  , . В рамках проєкту разом з волонтерами було обладнано екологічну стежку у Міжріченському регіональному ландшафтному парку  та проведено серію занять природничої школи. 
 День Землі 2011   та 2010   (Посольство США, 2011 та 2010 відповідно)
 Поширення принципів «Зеленого офісу» (ЗО) серед українських організацій

Партнери 
 Програма MATRA Посольства Королівства Нідерландів в Україні
 Всесвітній фонд природи (WWF)
 MAVA FOUNDATION PUR LA NATURE
 Посольство США  в Україні
 Британська Рада (м. Київ)
 Водно-інформаційний Центр КМДА
 Міжнародний Благодійний Фонд «Відродження» Києво-Могилянської Академії

Див. також 

 Еко-Україна
 Українська екологічна асоціація «Зелений світ»
 ORGANIC UA
 Українське товариство охорони природи (УкрТОП)
 Зробимо Україну чистою!

Посилання 
 www.ecoclubua.com  — офіційний сайт
 www.ecoclub.kiev.ua  — старий сайт організації
 www.conservation.in.ua  — Заповідна Україна

Студентські організації України
Екологічні організації
Екологічні сайти
Екологічна освіта
Екологія України
Молодіжні громадські організації України
Організації Києва